«Палисандрия» — постмодернистский роман Саши Соколова, написанный в 1985 году в США, впервые вышел в издательстве Ardis.

История 
Американский славист-набоковед, профессор Южно-Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Дональд Бартон Джонсон, ставший персональным биографом Саши Соколова, в 1987 году составил и издал первую его английскую конспективную биографию. В ней профессор рассказывал обо всех трёх до того времени написанных и опубликованных книгах Соколова; последней на тот момент, третьей книге, — «Палисандрии», в сочинении Джонсона было отведено места едва ли не больше, чем обеим ей предшествовавшим: «Школе для дураков» и «Между собакой и волком», вместе взятым.

По мнению профессора Джонсона: основным стимулом к написанию «Палисандрии» послужило для Соколова желание сделать этакую «Анти-Лолиту», «Лолиту» наоборот — то есть нечто прямо противоположное роману Набокова, заменив набоковскую нимфолепсию соколовской геронтофилией. При этом, согласно мистеру Джонсону, Соколов мечтал создать новую эротическую лексику, а как сверхзадачу ставил перед собой — написать роман, который бы покончил с романом как жанром.
«„Палисандрия“ — это толкование Соколовым субъективного характера истории. Пародийный, причудливый язык его странного, эксцентричного героя, эдакое своеобразное лингвистическое барокко, сложился под влиянием нарочито архаичного жаргона университетских друзей, подражавших старой русской аристократии. <…> И основные персонажи выступают здесь как некие стилистические символы».

Сюжет 

В центре действия — антигерой, главный персонаж «Палисандрии»: внучатый племянник Лаврентия Берии и внук Григория Распутина, именующий сам себя «рядовым ключником на каторге эротических буйств».

«Палисандрия» (1985) — самый нашумевший из романов Саши Соколова. Действие «Лолиты наоборот» — как прозвали «Палисандрию» после выхода — разворачивается на фоне фантастически переосмысленной советской действительности.

Переводы 
Отдельные главы переводились на английский язык, но опубликованы так и не были. Едва не случился перевод на немецкий язык: «Ко мне в Вермонт явился профессор Вольфганг Казак и сообщил, что больше не будет переводить „Палисандрию“ и расторгнет договор с издательством … „Что — много эротики?“ — молвил я. „Да при чём тут, — воскликнул Вольфганг, — эротика! Ужас в том, что у вас в общественном туалете исполняют Бетховена!! Экое варварство!..“»

Полный английский перевод вышел в 1989 году в издательстве Grove Weidenfeld, переводчик — Майкл Генри Хейм.

Публикации в России

Книги

Журнальные публикации

Факты 

 Соколов существовал на грант, полученный им после обращения к канадскому Совету по изящным искусствам. Прошение было удовлетворено, хотя писатель отказался представить на рассмотрение даже часть рукописи; он ограничился краткой аннотацией: «Философско-футурологический роман с элементами политического памфлета. Действие происходит в начале XXI века в странах Европы, в России, Канаде и США».
 Саша Соколов о своих издателях (Профферах):
«Они старались не слишком портить отношения с Советами — им было важно хоть раз в году посещать Советский Союз, поддерживать связи с литераторами. Бизнес, знаете ли… Подчас за дурное поведение визы не выдавались. И вдруг — „Палисандрия“! От меня — задушевного, по их мнению, лирика — подобного не ждали. Соколов ударился в политику! Нехорошо!.. Смешались. Стали думать, как быть. Ритм публикации замедлили».

Цитаты

Примечания

Литература

Ссылки 
  «Палисандрово время»: Тридцать лет тому назад вышел роман Саши Соколова «Палисандрия». 
 100 лучших книг всех времён: Саша Соколов // Палисандрия

Романы 1985 года
Романы на русском языке
Романы Саши Соколова